Tove Nielsen kan henvise til flere personer:
 Tove Nielsen (forfatter) (1941 – 2009) – en dansk forfatter
 Tove Nielsen (politiker) (født 1941) – en dansk politiker